Propolis — рід грибів родини Rhytismataceae. Назва вперше опублікована 1838 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Propolis відносять 70 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Corda, A.C.J. 1838. Icones fungorum hucusque cognitorum. 2:1-43 — P. 38.

Леоциоміцети
Роди грибів